Real Talk 2000 — третій і останній студійний альбом американського реп-гурту 3X Krazy, виданий 18 січня 2000 р. лейблом Dubble Barrell Records. Зведення: Джейсон Мосс. Мастеринг: Ларрі Фанк. Оформлення: Phunky Phat Graph-X.

Список пісень 

 «Ghetto Got Me Krazy» — 5:11
 «Big League» — 3:30
 «Hatin' on a Playa» — 4:56
 «Big Body Benz» — 4:33
 «Rocketship» (з участю Dee Dee) — 4:05
 «Real Thuggs» — 4:39
 «Twalnut» (з участю Mob Figaz) — 4:09
 «Where My Niggas At» (з участю Professionals та Smash 2000) — 4:38
 «Lifestyles» — 4:02
 «Keep It P.I.» — 5:05
 «Dirty Work» (з участю Partyarity та Smash 2000) — 4:27
 «Fuck All These Hoe's» (з участю Yukmouth) — 4:53
 «Thugg Shit» (з участю Manieack Loc) — 3:26
 «Hard Times» (з участю Professionals) — 4:56
 «Untitled» — 4:41

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми 3X Krazy
Англомовні музичні альбоми
Січень 2000